De Litouwse voetbalclub FK Ekranas Panevėžys speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Ekranas Panevėžys

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1993/94
|Champions League
|Q
|
|Floriana FC
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1998/99
|Europacup II
|Q
|
|Apollon Limassol
|4-5||1-2 (T)|| 3-3 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|1999
|Intertoto Cup
|1R
|
|Ceahlăul Piatra Neamț
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|Lierse SK
|0-7||0-3 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2001
|Intertoto Cup
|1R
|
|Artmedia Petržalka
|2-2 <small>(3-4 ns)||1-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|Q
|
|Debreceni VSC
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 nv (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|1Q
|
|F91 Dudelange
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Odd Grenland
|3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1Q
|
|Cork City FC
|1-2||0-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2006/07
|Champions League
|1Q
|
|KS Elbasani
|3-1||0-1 (U)||3-0 (T)
| rowspan="2"|1.0
|-
|
|
|2Q
|
|GNK Dinamo Zagreb
|3-9||1-4 (T)|| 2-5 (U)
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1Q
|
|B36 Tórshavn
|6-3||3-1 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|Vålerenga IF
|1-7||1-1 (T)|| 0-6 (U)
|-
| 2008 || Intertoto Cup || 1R
|  || JK Trans Narva || 4-0||1-0 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
| || || 2R ||  || Rosenborg BK || 1-7||1-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2009/10
|Champions League
|2Q
|
|FK Bakoe
|4-6||2-2 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2010/11
|Champions League
|2Q
|
|HJK Helsinki
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 nv (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2011/12
|Champions League
|2Q
|
|Valletta FC
|4-2||3-2 (U)|| 1-0 (T)
|rowspan="3"|3.5
|-
|
|
|3Q
|
|FK BATE Borisov
|1-3||0-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2011/12
|Europa League
|PO
|
|Hapoel Tel Aviv FC
|1-4||1-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2012/13 || Champions League || 2Q ||  || Shamrock Rovers || 2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T) ||rowspan="3"|1.5
|-
| || || 3Q ||  || RSC Anderlecht || 0-11||0-5 (U)|| 0-6 (T)
|-
| 2012/13 || Europa League || PO ||  || Steaua Boekarest || 0-5||0-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2013/14 || Champions League
| 2Q ||  || FH Hafnarfjörður || 1-3||0-1 (T)|| 1-2 (U)||0.0
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 1Q ||  || Crusaders FC || 2-5||1-3 (U)|| 1-2 (T) ||0.0
|-
|2021/22 || Europa Conference League || 2Q || ||FK Vojvodina||  0-2|| 0-1 (T)|| 0-1 (U)||0.0
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 15.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Litouwen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Ekranas Panevėžys
FK Ekranas Panevėžys